Französische Revolution steht für folgende Volkserhebungen in Frankreich:

 Französische Revolution gegen die Herrschaft von König Ludwig XVI. (1789–1799)
 Zweite Französische Revolution, Aufstand vom 10. August 1792, siehe Tuileriensturm
 Julirevolution von 1830 gegen die Regierung von König Karl IX.
 Februarrevolution 1848 gegen die Regierung von König Louis-Philippe I.

Die Französische Revolution ist der Titel von:
 Die Französische Revolution, zweiteiliger Film von Robert Enrico und Richard T. Heffron (1989)

Siehe auch:
 Juniaufstand 1832 gegen die Regierung von König Louis-Philippe I.
 Pariser Kommune, rebellierend gegen die Regierung der Dritten Französischen Republik (1871)